Stil steht für:

 Stil, charakteristisch ausgeprägte Erscheinungsform, Ausführungsform menschlicher Tätigkeiten
 Stil (Einheit), altes Gewichtsmaß in Aserbaidschan

 André Stil  (1921–2004), französischer Schriftsteller

Siehe auch:
 Haltung – Stihl (Begriffsklärung) – Stiel – Still (Begriffsklärungen)